Нижнеильи́новский сельсове́т — сельское поселение в Михайловском районе Амурской области.

Административный центр — село Нижняя Ильиновка.

История 

11 июля 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 30-ОЗ муниципальное образование наделено статусом сельского поселения (в источнике - Ильиновский сельсовет).

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте Михайловского района

Муниципальные образования Михайловского района (Амурская область)
Сельские поселения Амурской области